Der er flere regenter med navnet Leopold 2. Se:

 Leopold 2. af Østrig (1050-1095) - markgreve af Østrig 1075-1095
 Leopold 2. af Anhalt-Dessau (1700-1751) – fyrste af Anhalt-Dessau 1747-1751
 Leopold 2. (Tysk-romerske rige) (1747-1792) – tysk-romersk kejser 1790-1792
 Leopold 2. af Lippe (1796-1851) – fyrste af Lippe 1802-1851
 Leopold 2. af Toscana (1797-1870) - storhertug af Toscana 1824-1859
 Leopold 2. af Belgien (1835-1909) – konge af Belgien 1865-1909